Quarch ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Quarch (* 1993), deutscher Unternehmer, Jurist und Autor
 Christoph Quarch (* 1964), deutscher Philosoph, evangelischer Theologe und Publizist

Quarch bezeichnet:
 Verlag Karl Quarch, ehemaliger Kunstverlag in Leipzig